

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bridgeville – comunità non incorporata della Contea di Humboldt, California
 Bridgeville – città della Contea di Sussex, Delaware
 Bridgeville – census-designated place della contea di Warren, New Jersey, 
 Bridgeville – comune (borough) della contea di Allegheny, Pennsylvania
 Bridgeville – antico nome di Elba (Alabama)